Roquebrune puede referirse a cualquiera de las siguientes comunas francesas:

 Roquebrune (Gers), situada en el departamento de Gers.
 Roquebrune (Gironda), situada en el departamento de Gironda.